Соревнования по бобслею на XX зимних Олимпийских играх проходили с 17 февраля по 26 февраля 2006.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнования мужчин

17-19 февраля. Двойки

24-26 февраля. Четвёрки

Соревнования женщин

19-21 февраля. Двойки 
Для Герды Вайссенштайнер эта медаль стала второй на Олимпийских играх. Первую медаль она завоевала 12 лет назад на играх в Лиллехамере в соревнованиях по санному спорту